Vahastu (Kuusalu), een plaats in Estland, gemeente Kuusalu
 Vahastu (Rapla), een plaats in Estland, gemeente Rapla vald